Collepiano ima više značenja:
 Collepiano, Benevento
 Collepiano, L'Aquila